Кубок Европы по пляжному футболу 2005 — седьмой розыгрыш Кубка Европы по пляжному футболу. Розыгрыш прошёл в Москве с 2 декабря по 4 декабря 2005 года. В турнире приняли участие восемь сборных. Впервые победу в этом турнире одержала сборная команда Швейцарии.

Участники 
  Бельгия
  Испания
  Италия
  Россия
  Португалия
  Украина
  Франция
  Швейцария

Результаты

1/4 финала

Матчи за 5 - 8 места

1/2 финала

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение команд

Ссылки 
 RSSSF Архив

2005
Международные спортивные соревнования в Москве
2005 год в Москве